

Toponymes 
 , nom donné aux cimetières catholiques ;
 Mount Carmel, census-designated place américaine située en Floride ;
 Mount Carmel (Illinois), siège du comté du comté de Wabash (États-Unis) ;
 Mount Carmel (Ohio), localité des comtés de Clermont et de Hamilton dans l'Ohio (États-Unis) ;
 Mount Carmel (Pennsylvanie), localité du comté de Northumberland en Pennsylvanie (États-Unis) ;
 Mount Carmel (Tennessee), localité du comté de Hawkins dans le Tennessee (États-Unis) ;
 Mount Carmel (Terre-Neuve-et-Labrador), localité de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada) ;
 Mount Carmel (Utah), localité du comté de Kane]dans l'Utah (États-Unis) ;
 Mount Carmel College, collège catholique de Rosewater (Australie) ;
 Mount Carmel College (Bangalore), collège de Bangalore (Inde) ;
 Mount Carmel High School, nom de plusieurs écoles supérieures dans le monde ;
 Mount Carmel Hospital, Dublin, hôpital de Dublin (Irlande) ;
 Mount Carmel RC Technology College for Girls collège catholique spécialisé de Londres (Royaume-Uni).

Voir aussi